Il World Group è il più alto livello della Fed Cup 2006.

World Group

Tabellone 

Le perdenti del 1º turno partecipano al World Group Play-off.

Finale

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2006